Защитники Отечества (Хумат-уль-хима, ) — государственный гимн Туниса, принятый в ноябре 1987 года.

История 
Текст гимна взят из стихотворения, написанного в 1930-х годах египетским поэтом ливанского происхождения Мустафой Садиком Аль-Рафие. Хотя некоторые говорят, что мелодия была написана Мохаммедом Абдель Ваххабом, тунисский музыковед Салах Эль-Махди утверждает, что мелодия была написана поэтом Ахмедом Хейреддином, в то время как оригинальная музыка к стихотворению была написана Закарийей Ахмадом.

Последние куплеты текста песни были написаны Абу-ль-Касимом Шабби. По словам Эль Махди, эти стихи были добавлены к тексту песни в июне 1955 года националистом Монги Слимом.

Известная как «Гимн революции», она исполнялась на собраниях правящей партии «Нео Дестур», которая позже сменила свое название на «Социалистическую Дестурианскую партию». «Хумат уль-хима» временно использовалась в качестве национального гимна между концом монархии 25 июля 1957 года, когда она заменила «Салам аль-Бей», и 20 марта 1958 года, когда она была заменена на «Ала Халлиди». Позже «Хумат уль-хима» была возвращена обратно после Жасминовой революции 1987 года, который привел к власти Зина аль-Абидина Бен Али 7 ноября 1987 года.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Туниса
Тунис
Песни 1987 года